Rolle ima više značenja:
 Rolle, Torino
 Rolle, Treviso